Zur Bedeutung von topisch:

 in der Philosophie des Aristoteles, siehe Topik (Aristoteles)
 in den Geisteswissenschaften, siehe Topos (Geisteswissenschaft)
 in der Psychologie, siehe Topik (Psychologie)
 in der Medizin, siehe Topische Anwendung (= örtliche, äußerliche Anwendung)
 in der Ökologie: Standort oder Standortbedingungen (meist im Bezug auf Pflanzen oder Vegetation)

Siehe auch:

 Topic (Begriffsklärung)
 Topik (Begriffsklärung)
 Tobisch (Begriffsklärung)